Golden Bay, en  ou Baie dorée, peut faire référence à plusieurs toponymes :

 Golden Bay, une baie située au Nord de la péninsule d'Avalon, dans la province de Terre-Neuve, au Canada
 Golden Bay, une baie située au nord de l'Île du Sud en Nouvelle-Zélande
 Golden Bay (district), un district situé au nord de l'Île du Sud en Nouvelle-Zélande
 Golden Bay High School, un lycée situé à Takaka, Nouvelle-Zélande
 Golden Bay (Australie occidentale), une banlieue de Perth, Australie-Occidentale
 Għajn Tuffieħa, une plage du village de Manikata, à Malte